O "Torneio dos Campeões" de 1967, foi organizado pela Federação Mineira de Futebol com a permissão da CBD, atual CBF. Chamado de Copa Minas, Torneio Minas Gerais e Taça Minas Gerais, foi um quadrangular que reuniu o campeão brasileiro, o campeão carioca, o campeão paulista e o campeão mineiro todos de 1966. O campeão gaúcho de 1966, abriu mão de participar. O torneio não é oficialmente reconhecido pela CBF. Em seu site oficial o Bangu lista essa conquista como seu principal título nacional.

Participantes 
A ideia era reunir em um torneio as principais forças das principais praças do Brasil. Sendo assim, jogariam o Torneio dos Campeões de 1967 o campeão brasileiro de 1966, o campeão carioca de 1966, o campeão paulista de 1966 e o campeão mineiro de 1966. Como o Cruzeiro foi campeão brasileiro e campeão mineiro de 1966, uma vaga se estendeu ao vice-campeão mineiro de 1966.

Jogos

Classificação final

Ver também 
 Torneios entre campeões estaduais brasileiros
 Torneio dos Campeões
 Torneio dos Campeões da CBD

Ligações externas 
 1967, Galopédia (Atlético Mineiro).
 1967, Bangu.net.
 Sérgio Leite: 22/01/1967: Cruzeiro 3x2 Palmeiras, Baú do Cruzeiro, 29/12/2013.
 Sérgio Leite: 18/01/1967: Cruzeiro 0x2 Bangu, Baú do Cruzeiro, 20/12/1913.
 Campeão Carioca vs. Campeão Brasileiro (Carlos Molinari)

Competições de futebol do Brasil
Futebol de 1967 no Brasil